Regierung Demotte steht für folgende Regierungen:

 Regierung Demotte III (französischen Gemeinschaft) (2014–2019)